Миха́йлівка — село в Україні, в Шепетівському районі Хмельницької області. Населення становить 58 осіб. Орган місцевого самоврядування — Дертківська сільська рада.

На північ від села розташований ботанічний заказник «Конвалія травнева», на південь від села — ботанічний заказник «Першотравневий».

Література 
 Романчук О. М. З історії німецької колонії Михайлівка на Ізяславщині // Сангушківські читання. Збірник наукових праць. — Львів, 2004. — С. 186—191.
 Романчук О. Загублене село Станіславівка // Волання з Волині = Wołanie z Wołynia. — № 26. — 1999. — С. 23 — 27.

Посилання 
 
 Хмельницька обласна рада. Ізяславський район. Паспорт територіальної громади Дертківської сільської ради (doc)
 Колонія Михайлівка   
 wolhynien.de світлини надгробків

Села Хмельницької області
Населені пункти Шепетівського району